«Rocznik Sądecki» («Сонченский ежегодник») — научный журнал, региональный междисциплинарный ежегодник, освещающий прошлое и настоящее южного региона Малой Польши. Издается в Новы-Сонче с июня 1939 года.

Журнал был создан по инициативе учителя средней школы — доктора Тадеуша Мончинского, первого главного редактора. Редакция была создана 9 сентября 1938 года, в её первом составе были местные исследователи и регионалисты (13 человек). Первым издателем журнала была Городская библиотека им. Юзеф Шуйского в Новы-Сонче.

В настоящее время редакция состоит в основном из учёных из Кракова, главный редактор с 1992 года: профессор Феликс Кирык — историк медиевист. Издателем журнала является с 1957 года Польское историческое общество — Филиал в Новы-Сонче.

Ссылки 
 Rocznik Sądecki в базе Национальной библиотеки Польши 
 Rocznik Sądecki в базе NUKAT 
 Rocznik Sądecki в базе katalog.czasopism.pl 

Ежегодники
Научные журналы Польши
Печатные издания, возникшие в 1939 году
Междисциплинарные научные журналы
Новы-Сонч